През 2006 г. се провежда поредното състезание по снукър Открито първенство по снукър на Китай. Турнирът се проведе между 19 март и 26 март в University Students Gymnasium в столицата на Китай – Пекин и е спечелен от Марк Уилямс след победа с 9 – 8 срещу Джон Хигинс.

Резултати

Резултати от квалификационен кръг (9) 
 Yang Qing Tian – Дейв Харолд 5 – 2
 Yu De Lu – Андрю Норман 5 – 1
 Liu Chuang – Джо Суейл 2 – 5
 Li Yin Xi – Дейвуд Доу 2 – 5
 Li Hang – Скот МакКензи 2 – 5
 Tian Pengfei – Джейми Коуп 2 – 5
 Cao Kai Sheng – Рики Уолдън 1 – 5
 Adrian Gunnell – Zheng Peng 5 – 3

Резултати от кръг 1 (9) 
 Дин Джънхуй – Yang Qing Tian 5 – 4
 Греъм Дот – Yu De Lu 5 – 1
 Джими Уайт – Джо суейл 3 – 5
 Пол Хънтър – Дейвид Роу 4 – 5
 Матю Стивънс – Скот МакКензи 4 – 5
 Марк Уилямс – Дрю Хенри 5 – 2
 Алан МакМанъс – Джейми Коуп 2 – 5
 Стивън Хендри – Бари Хоукинс 5 – 1
 Рони О'Съливан – James Wattana 0 – 5
 Стивън Лий – Дейвид Грей 5 – 2
 Кен Дохърти – Нийл Робъртсън 5 – 4
 Стивън Магуайър – Рики Уолдън 3 – 5
 Джон Хигинс – Стюарт Бингам 5 – 4
 Питър Ебдън – Марк Селби 5 – 4
 Джо Пери – Adrian Gunnell 5 – 4
 Шон Мърфи – Майкъл Холт 2 – 5

Основна схема 

Открито първенство по снукър на Китай